Umbral (arquitetura)
 Ombreira (moda) — pequena almofada colocada por debaixo de peças de roupa para realçar a área dos ombros
 Cabide — suporte para roupas em formato de ombros